Osoby noszące imię i nazwisko Eugeniusz Markowski:
 Eugeniusz Markowski (1912–2007) – malarz, pedagog i dyplomata
 Eugeniusz Markowski (1896–1915) – żołnierz Legionów Polskich, kawaler Orderu Virtuti Militari